Die AAM-4 ist eine Mittelstrecken-Luft-Luft-Rakete, die im Jahr 1999 bei den japanischen Streitkräften mit der Bezeichnung Type 99 in Dienst gestellt wurde. Sie wurde von Mitsubishi Heavy Industries als Ersatz für die AIM-7 Sparrow entwickelt.

Varianten 

AAM-4B
Aktualisieren type.Seeker verwendet AESA Radar (Aktive Radarzielsuche)
XRIM-4
Boden-Luft-Lenkwaffe Type.Stop Planung.
Impeller Raketenflugobjekt
Drosselbaren Impeller Rakete (TDR) Test-Modell.

Technische Daten

Weblinks 
 www.fas.org (englisch)
 www.globalsecurity.org (englisch)

Einzelnachweise 

Luft-Luft-Rakete
AAM-4